Mesomphix friabilis är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1857.  Mesomphix friabilis ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
friabilis